Мари́я Рома́нова: Романова, Мария Алексеевна (1660—1723) — член царской семьи.
 Романова, Мария Владимировна (род. 1953) — один из претендентов на главенство в Доме Романовых.
 Романова, Мария Кирилловна (1907—1951) — великая княгиня.
 Романова, Мария Николаевна (1899—1918) — Великая княжна.
 Романова, Мария Семёновна (Сизякова; род. 1935) — советская легкоатлетка, тренер.